Zenóbiosz több görög filozófus neve.

 Zenóbiosz, szofista filozófus. A 2. században, Hadrianus római császár korában élt. A Szuda-lexikon szerint több irodalmi műve mellett egy közmondásgyűjteményt is szerkesztett, voltaképp Didümosz és Parrhaiosz gyűjteményeit kivonatolta. görögre fordította Sallustius művét, valamint Hadrianushoz egy dicsőítő munkát is írt. Munkái töredékesen maradtak fenn.
 Zenóbiosz, szintén szofista filozófus, a 4. században élt, Antiokheiából származott. Nevét Libaniosz említi egy szónoklatában, munkái elvesztek.

Források